Abel Azcona (1988) – artista spagnolo specializzato in azioni artistiche
 Daniel Librado Azcona (1984) – calciatore paraguaiano naturalizzato ecuadoriano
 Edison Azcona (2003) – calciatore professionista dominicano-statunitense
 José Azcona del Hoyo (1927-2005) – politico honduregno
 José Luis Azcona Hermoso (1940) – vescovo cattolico spagnolo
 Mikel Azcona (1996) – pilota automobilistico spagnolo
 Rafael Azcona (1926-2008) – sceneggiatore spagnolo